Marsala kan syfta på:

 Marsalavin –  ett sött starkvin

Geografi

Italien 

 Marsala, Sicilien, Trapani, 
 Fiumara di Marsala, vattendrag, Sicilien, 

Robotskapade Italienförgreningar